Ensar Baykan (Steinheim, 1992. január 22. –) német születésű török labdarúgó, a Dardanelspor középpályása.

További információk 
 
 

1992-ben született személyek
Török labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek